Villafruela puede referirse a las siguientes localidades españolas:
 Villafruela, municipio de la provincia de Burgos.
 Villafruela del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado, provincia de León.
 Villafruela, localidad del municipio de Perales, provincia de Palencia.